Disnomia – figura della mitologia greca, personificazione della sfrenatezza e del malgoverno
 Disnomia – unico satellite naturale noto del pianeta nano Eris
 Disnomia – difficoltà o incapacità a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria